Mönchsdorf bezeichnet

 die Gemeinde Klášterská Lhota in Tschechien
 den Ortsteil Mniší von Kopřivnice in Tschechien
 eine Wüstung bei Koßdorf